Jinotega kan syfta på följande platser:

Nicaragua 

 Jinotega (departement), 
 Jinotega, kommun i departementet med samma namn, 
 Jinotega (ort), departementshuvudort, 
 Río Viejo (vattendrag i Nicaragua, Jinotega),